Vlagyiszlav Alekszandrovics Tretyjak (1952) háromszoros olimpiai és tízszeres világbajnok szovjet-orosz jégkorongozó, edző, sportvezető
 Vladiszlav Vasziljovics Tretyak (1980) olimpiai bronzérmes ukrán vívó (oroszul: Vlagyiszlav Vasziljevics Tretyjak)